Михалиха — название нескольких населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Михалиха — деревня в Котласском районе.

Вологодская область 
 Михалиха — деревня в Тарногском районе.
 Михалиха — деревня в Харовском районе.

Ивановская область 
 Михалиха — деревня в Савинском районе.

Костромская область 
 Михалиха — деревня в Шарьинском районе.

Новгородская область 
 Михалиха — деревня в Любытинском районе.

Тверская область 
 Михалиха — деревня в Бежецком районе.
 Михалиха — деревня в Конаковском районе.
 Михалиха — деревня в Краснохолмском районе.
 Михалиха — деревня в Молоковском районе.